

Dallista 

T.A.T.u.-albumok